«О земля красоты!» () — государственный гимн Федерации Сент-Китс и Невис. Автор стихов и музыки — Кенрик Джорджес. Принят в 1983 году.

Слова гимна 
O Land of Beauty!

Our country where peace abounds,

Thy children stand free

On the strength of will and love.

With God in all our struggles,

St. Kitts and Nevis be

A nation bound together,

With a common destiny.

As stalwarts we stand

For justice and liberty.

With wisdom and truth

We will serve and honour thee.

No sword nor spear can conquer

For God will sure defend.

His blessings shall forever

To posterity extend.

Примечания 

Сент-Китс и Невис
Государственные символы Сент-Китса и Невиса
Песни 1983 года